Stati Uniti d'America
Lynwood – città della Contea di Los Angeles, California
Lynwood – villaggio della Contea di Cook, Illinois